Chatham County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Chatham County (Georgia)
 Chatham County (North Carolina)